Сара Ахмед (,  1 січня 1998, Ісмаїлія, Єгипет) — єгипетська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпіських ігор 2016 року.

Результати

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Єгипетські важкоатлетки
єгипетські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони Юнацьких олімпійських ігор]
Уродженці Ісмаїлії